

Vrillette est le nom vernaculaire donné à certains petits coléoptères ravageurs du bois, de la famille des anobides.

Leurs larves xylophages creusent ou forent le bois, gagnant ainsi le nom d'« insectes foreurs ». Elles engendrent des dégâts importants aux meubles ou aux charpentes.

Le nom « vrillette » leur a été donné car le trou d'envol parfaitement circulaire de l'imago évoque un trou foré par une petite vrille.

Les vrillettes peuvent être parasitées par un hyménoptère, Scleroderma domesticum, qui peut lui même occasionner des piqûres chez l'homme.

Il s'agit des espèces :
 petite vrillette
 vrillette du tabac
 vrillette des bibliothèques
 vrillette brune
 vrillette du pain ou vrillette boulangère
 grosse vrillette

Références

Liens externes 
 Les vrillettes 2 pages de comparaison des espèces.

Coléoptère (nom vernaculaire)
Coléoptère xylophage
Nom d'insecte ambigu
Anobiidae